

Integralna część wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Maruszka – część wsi Siemianówka w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka

Inne 
 Maruszka – dopływ rzeki Mora
 Maruszka – uroczysko w Puszczy Zielonce, mogiły, miejsce po dawnej karczmie
 Maruszka – staw w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wierzchosławice